Op het toernooi van Wimbledon in 2011 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli 2011.

Titelverdedigsters Vania King en Jaroslava Sjvedova werden in de tweede ronde uitgeschakeld. In de finale versloeg het Tsjechisch/Sloveense koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik het Duits/Australische duo Sabine Lisicki en Samantha Stosur.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V King  J Sjvedova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-team02= S Halep  V Lepchenko
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=r
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Lisicki  S Stosur
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Janković  A Pavljoetsjenkova
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= J Rae  H Watson
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=ALT
| RD1-team06= S Lefèvre  J Rodina
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Cîrstea  A Morita
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2='''6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= C-j Chuang  S-w Hsieh
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=11
| RD1-team09=

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2011